Akagi (jap.: 赤城, „rotes Schloss“) bezeichnet:

 Akagi (Vulkan), Vulkan in Japan
 Akagi (Schiff, 1927), japanischer Flugzeugträger
 Akagi (Manga), japanisches Manga
 Akagi (Zug), ein Schnellzug in Japan
 (6422) Akagi, einen Asteroiden

Akagi ist der Familienname folgender Personen:

 Chieko Akagi (* 1966), japanische Kanutin
 Kanji Akagi (* 1933), japanischer Leichtathlet
 Kei Akagi (* 1953), US-amerikanischer Jazz-Musiker und Hochschullehrer
 Akagi Masao (1887–1972), japanischer Ingenieur
 Norihiko Akagi (* 1959), japanischer Politiker